Аарне Ихамо Саловаара (; ,  — , ) — финский гимнаст и легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр.

На Играх 1908 в Лондоне Саловаара участвовал только в командном первенстве по гимнастике, в котором его сборная заняла третье место. В лёгкой атлетике, он занял четвёртое место в метании копья. В метаниях диска и копья вольным стилем его точное место неизвестно.

На Олимпиаде 1912 в Стокгольме Саловаара снова вошёл в сборную Финляндии, которая заняла вторую позицию в командном первенстве по произвольной системе.

Ссылки 
 Аарне Саловаара на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Гимнасты Финляндии
Метатели копья Финляндии
Метатели диска Финляндии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1908 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года